En Pologne, Grądy est le nom de :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grądy, village du powiat de Konin
 Grądy, village du powiat de Koło

dans la voïvodie de Łódź
 Grądy, village du powiat de Pajęczno
 Grądy, village du powiat de Sieradz
 Grądy, village du powiat de Wieruszów

dans la voïvodie de Lublin
 Grądy, village du powiat d'Opole Lubelskie
 Grądy, village du powiat de Łęczna

dans la voïvodie de Mazovie
 Grądy, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Grądy, village du powiat de Maków
 Grądy, village du powiat de Sierpc
 Grądy, village du powiat de Sokołów
 Grądy, village du powiat de Varsovie-ouest
 Grądy, village de la gmina de Małkinia Górna
 Grądy, village de la gmina de Wąsewo

dans la voïvodie d'Opole
 Grądy, village 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Grądy, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Grądy, village du powiat de Łomża
 Grądy, village du powiat de Mońki

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Grądy, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Grądy, village du powiat de Działdowo
 Grądy, village du powiat de Pisz 
 Grądy, village du powiat de Szczytno